

Film
Playing Possum – cortometraggio del 1921 diretto da Alf Goulding
Playing Possum – cortometraggio del 1998 diretto da Peter Salmon

Musica
Playing Possum – album di Carly Simon del 1975